Сухопутные войска Киргизии () — один из видов войск в составе Вооружённых сил Киргизии. Образован 25 января 2017 года указом Президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Сухопутные войска составляют ядро Вооружённых сил Киргизии.

Образование и последующая история 
Сухопутные войска Киргизии как отдельный вид войск были образованы указом президента от 25 января 2017 года с целью дальнейшего укрепления военной безопасности страны, а также совершенствования организации управления вооруженными силами и создания единой системы финансового и материально-технического обеспечения. Образование Сухопутных войск упорядочивало структуру войск и отменяло прежнюю систему подчинения воинских частей.

Первым командующим сухопутными войсками был назначен полковник Эрлис Тердикбаев, позже ставший председателем Государственного комитета по делам обороны. Командование Сухопутных войск определяется органом управления сухопутными соединениями, частями и учреждениями вооружённых сил, который подчиняется непосредственно Генеральному штабу.

Личный состав Сухопутных войск участвует в таких учениях и маневрах в рамках блоков ШОС и ОДКБ, как «Мирная Миссия», «Взаимодействие», «Рубеж», «Поиск» и «Нерушимое братство», а также в Армейских международных играх (в том числе в чемпионате мира по танковому биатлону. В частности, в 2018 году они участвовали в учениях «Коопсуздук-2018», «Формирование-2018», «Шумкар», «Нерушимое братство-2018», «Иссык-Куль Антитеррор-2018», «Взаимодействие-2018», а также в соревнованиях Армейских международных игр по танковому биатлону, снайперской стрельбе («Снайперский рубеж»), артиллерийской стрельбе («Мастер артиллерийского огня») и т.д. По итогам 2018 года лучшей воинской частью Сухопутных войск была признана в/ч 52806.

Структура 

По данным на 2021 год, общая численность сухопутных сил Киргизии составляла 8500 человек: на вооружении собственно киргизской армии были 215 танков, 414 БТР и БМП, 207 единиц артиллерий и 21 единица РСЗО.

Собственно Сухопутные войска делятся на Северную и Южную группы войск (они же Северное и Юго-Западное региональные командования). В состав Северной группы войск входят:
 8-я гвардейская мотострелковая дивизия имени Панфилова (Токмок, Балыкчи)
  (Кой-Таш)
 отдельный танковый полк
 два пулемётно-артиллерийских батальона (Каракол, Нарын)
 инженерный батальон
 отдельный батальон связи (Бишкек)
  25-я бригада специального назначения «Скорпион» (Токмок)
 зенитно-артиллерийская бригада
 части и подразделения обеспечения, химзащиты и т. д.

В состав Южной группы войск входят:
 68-я отдельная горно-стрелковая бригада (Ош)
 Ала-Букинский сводный бронетанковый батальон
 пулемётно-артиллерийский батальон
 отдельный Баткенский горно-стрелковый батальон (Баткен)
 24-й отряд специального назначения «Илбирс»
 разведывательный батальон
 зенитно-артиллерийский полк
 части и подразделения обеспечения, химзащиты и др.

Вооружение

Стрелковое 
 пистолет Макарова (9 × 18 мм ПМ)
 АКМ (7,62 × 39 мм)
 АК-74 (5,45 × 39 мм)
 РПК (7,62 × 39 мм)
 СВД (7,62 × 54 мм R)
 СКС (7,62 × 39 мм, церемониальное оружие)
 АН-94 "Абакан"
 Карабин М4  (5,56 × 45 мм НАТО) — служебная винтовка и на вооружении
 МКЕ JNG 90 7.62×51мм - снайперская винтовка
 HAR-66 - Реактивная граната и на вооружении
 ФАМАС Г2 5.56x45мм - стандартная винтовка

Техника 

Согласно данным IISS The Military Balance на 2022 год, Вооружённые силы Киргизии имели в своем распоряжении следующую военную технику:

Поставки 
В августе 2010 года Министерство обороны Киргизии получило 45 пикапов Ford Ranger и 44 квадроцикла Polaris от Посольства США для нужд антитеррористических подразделений и горных частей. Поставки современной российской боевой техники для нужд киргизских войск начались в 2013 году. 6 сентября 2018 года в Киргизию прибыла китайская делегация во главе с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Сюй Циляном. Была достигнута договоренность о предоставлении Киргизии гранта и военно-технической помощи. 15 января 2019 года Россия передала Киргизии 125 единиц военной техники стоимостью свыше 3 миллионов долларов. В 2019 году Киргизия безвозмездно получила от России два вертолёта Ми-8МТ и девять бронированных разведывательно-дозорных машин. В 2019 году Россия передала Киргизии два вертолета МИ-8МТ и радиолокационные станции П-18В. 4 ноября 2020 года ВС КР получили военные машины, медицинскую технику и горное снаряжение от Турции. В ходе состоявшегося 24-25 февраля 2021 года визита президента Киргизии Садыра Жапарова в РФ была достигнута договоренность о поставках Бишкеку зенитных ракетных систем С-300 и беспилотников. 26 мая 2021 года Китай передал ВС КР военно-техническую помощь. В ходе визита президента Киргизии Садыра Жапарова в Анкару была достигнута договоренность о поставках на грантовой основе Бишкеку военно-технической помощи. В октябре 2021 года в Бишкеке были продемонстрированы купленные в ОАЭ 40 единиц бронированных внедорожников Toyota для пограничной службы в Баткенской области. 18 февраля 2022 года Турция на безвозмездной основе передала ВС КР военные автомобили и специальное снаряжение. 25 марта 2022 года прошла церемония передачи 55 бронемашин Тигр, закупленных для Пограничной службы ГКНБ КР.
2022 году Камчыбек Ташиев и другие юридические лица несколько раз подтверждали информацию о том, что Кыргызстан купил Беспилотные аппараты TB 2 Bairaktar,TAI Anka,TAI Aksungur, и др.

Руководство

Командующие 
 Эрлис Тердикбаев (25 января 2017 — 20 апреля 2018 года)
 Нурлан Кирешеев (2 мая 2018 — 19 января 2019)
 Алмазбек Карасартов (с 19 января 2019) — заместитель министра обороны с 29 марта 2021 года

Начальники штаба 
 Бактыбек Бекболотов (2017—?)

Примечания

Литература 
 

Воинские части и формирования, созданные в 2017 году
Вооружённые силы Киргизии